MTV Especial: Uma Prova de Amor ao Vivo é um álbum ao vivo do cantor de pagode Zeca Pagodinho, lançado em 2009. Foi certificado com Disco de Ouro pelas mais de 25 mil cópias vendidas no país, segundo a ABPD.

Faixas

CD 
Deixa a Vida Me Levar
Uma Prova de Amor
Eta Povo Pra Lutar
Jura
Se Ela Não Gosta de Mim
Ogum
Quando a Gira Girou
Normas da Casa
Maneiras
Coração em Desalinho
Verdade
Não Sou Mais Disso
Lama nas Ruas
Patota de Cosme
Esta Melodia
 Quando Eu Contar Iaia / Hei De Guardar Teu Nome / Vou Lhe Deixar No Sereno / Quem Sorriu Foi A Patroa / Bagaço Da Laranja (Part. Jorge Ben Jor)

DVD 
Deixa a Vida Me Levar
Eta Povo Pra Lutar
Uma Prova de Amor
Lama nas Ruas (participação especial: Almir Guineto)
Seu Balancê
Não Sou Mais Disso
Então Leva
Faixa Amarela
Vai Vadiar
Patota do Cosme
Ogum (participação especial: Jorge Ben Jor)
Taj Mahal (participação especial: Jorge Ben Jor)
Minha Fé
Se Ela Não Gosta de Mim
Esta Melodia (participação especial: Velha Guarda da Portela)
Vivo Isolado do Mundo (participação especial: Velha Guarda da Portela)
Jura
Alô, Mundo
Maneiras
Normas da Casa
Ratatúia
Quando a Gira Girou
Coração em Desalinho
Verdade
 Quando Eu Contar Iaia / Hei De Guardar Teu Nome / Vou Lhe Deixar No Sereno / Quem Sorriu Foi A Patroa / Bagaço Da Laranja (Part. Jorge Ben Jor)
Uma Prova de Amor (instrumental)

Álbuns de Zeca Pagodinho
Álbuns ao vivo de 2009